De 100 meter rugslag mannen op de Wereldkampioenschappen zwemmen 2009 vond plaats op 27 juli (series en halve finales) en 28 juli 2009 (finale). Omdat het zwembad waarin de wedstrijd gehouden werd 50 meter lang is, bestond de race uit twee baantjes. De zestien snelste zwemmers uit de series kwalificeerden zich voor de halve finales, de snelste acht uit de halve finales gingen door naar de finale. Regerend wereldkampioen Aaron Peirsol uit de Verenigde Staten wist zich niet voor de finale te plaatsen. De Japanner Junya Koga werd wereldkampioen.

Podium

Records 
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het kampioenschapsrecord

Uitslagen

Series

Halve finale

Finale

Bronvermelding 
 Uitslag series
 Uitslag halve finales
 Uitslag finale

Wereldkampioenschappen zwemmen 2009